Marcus Wallenberg er navnet på flere personer:
 Marcus Wallenberg (1744-1799) – lektor
 Marcus Wallenberg (1774-1833) – biskop i Linköping
 Marcus Wallenberg (1781-1822) – kapellan i Landeryds församling
 Marcus Wallenberg (1864-1943) – en bank- og industrimand
 Marcus Wallenberg (1899-1982) – en bank- og industrimand
 Marcus Wallenberg (født 1956) – en bank- og finansmand

Se også 
 Marcus Wallenberg-hallen – museum i Södertälje i Sörmland